Il grande sperone è il titolo unico con il quale furono distribuiti uniti in Italia due film con John Wayne entrambi diretti da George Sherman:

Santa Fe Stampede – del 1938 della durata di 55 minuti
Wyoming Outlaw – del 1939 della durata di 56 minuti